Miejscowości w USA:
 Avondale – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Avondale – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Avondale – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Avondale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Avondale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester

Inne:
 Avondale (Jackowo) – dzielnica Chicago